Diggiloo steht für:

 Diggi Loo / Diggi Ley, Popsong und Siegertitel des Eurovision-Song-Contests 1984
 Diggiloo (Sendung), ein schwedisches TV-Musikquiz
 Diggiloo (Show), ein schwedisches Sommer-Musikfestival